Крымское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Крымское сельское поселение — в Мясниковском районе Ростовской области.
 Крымское сельское поселение — в Усть-Донецком районе Ростовской области.
 Крымское сельское поселение — в Сакском районе Крыма.